Соревнования в плавании в эстафете 4×100 метров вольным стилем у женщин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 прошли 3 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 

Предварительные заплывы стартовали 3 августа в 11:01 по местному времени.

Финал 
Финал стартовал 3 августа в 18:01 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист 
 Результаты предварительных заплывов 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018